Николай Высотский:

 Высотский, Николай Григорьевич (1846—1919) — русский педагог, директор ряда гимназий.
 Высотский, Николай Иванович (1839—1896) — русский педагог.